Macksburg steht für: 

 Macksburg (Iowa), ein Ort im Madison County, Iowa, USA
 Macksburg (Ohio), ein Ort im Washington County, Ohio, USA 
 Macksburg (Oregon), ein Ort im Clackamas County, Oregon, USA